Plaats in Indonesië
 Kwaron (Diwek), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kwaron (Papar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java